Schloss Valley steht für:

 Altes Schloss Valley
 Neues Schloss Valley